El Torneig de Sant Petersburg 2015, oficialment conegut com St. Petersburg Open 2015, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 20a edició del torneig es va celebrar entre el 21 i el 27 del 2015 al Sibur Arena de Sant Petersburg, Rússia. L'edició de 2014 no es va celebrar perquè s'havia de traslladar a Tel Aviv (Israel), però degut al conflicte bèl·lic produït al país, els drets del torneig van retornar a la ciutat canviant de recinte.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2015
ATP World Tour 2015